

Села 
 Степове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (в минулому — Долинський район)
 Степове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська громада
 Степове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (в минулому — Устинівський район)